

Architettura 
 Rifugio Franco Tonolini – rifugio nel comune di Sonico, in Val Camonica

Persone 
 Francesco Tonolini – militare italiano, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Franco Giuseppe Tonolini – ex arbitro di calcio italiano
 Mauro Tonolini – ex arbitro di calcio ed ex assistente arbitrale di calcio italiano